«Гунгуань» (; ) — станция Тайбэйского метрополитена линии Синьдянь. Находится на территории районов Чжунчжен и Даань в Тайбэе. Станция была открыта 11 ноября 1999 года. Располагается между станциями «Строение Тайдянь» и «Ваньлун».

Техническая характеристика 
«Гунгуань» — однопролётная станция. На станции есть четыре выхода в город. Из них три выхода оснащены эскалаторами, и один — лифтом для пожилых людей и инвалидов.  13 мая 2015 года на станции были установлены автоматические платформенные ворота.

См. также 
 Тайбэйский метрополитен
 Список станций Тайбэйского метрополитена

Ссылки 
 Информация о станциях на официальном сайте Тайбэйского метрополитена

Станции Тайбэйского метрополитена
Линия метрополитена Синьдянь
Станции метрополитена, построенные в 1999 году